Tietze ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Tietze (1864–1927), deutscher Mediziner

 Barbara Tietze (* 1954), deutsche Politikerin (SPD)
 Carin C. Tietze (* 1964), deutsche Schauspielerin
 Christopher Tietze (1908–1984), austroamerikanischer Arzt und Demograf
 Daniel Tietze (* 1977), deutscher Politiker (Die Linke)
 Ekkehard Tietze (1914–1995), deutscher Kirchenmusiker
 Emil Tietze (1845–1931), österreichischer Geologe
 Erica Tietze-Conrat (1883–1958), österreichische Kunsthistorikerin
 Friedel Tietze (nach 1908–nach 1953), deutsche Rennrodelsportlerin
 Hans Tietze (1880–1954), österreichischer Kunsthistoriker
 Heinrich Tietze (1880–1964), österreichischer Mathematiker
 Herbert Tietze (1909–nach 1960), deutscher Jurist
 Ingeborg Tietze (* 1919), deutsche Badmintonspielerin
 Jürgen Tietze (* 1935), deutscher Politiker
 Karin Tietze-Ludwig (* 1941), deutsche Journalistin und Fernsehsprecherin
 Karlheinz Tietze (1912–1996), deutscher Internist und Sportmediziner
 Lutz Friedjan Tietze (* 1942), deutscher Chemiker
 Mark-Stefan Tietze (* 1966), deutscher Satiriker
 Martin Tietze (1908–1942), deutscher Rennrodler
 Paul Tietze (* 1963), deutscher Jazzmusiker und Arrangeur
 Rosemarie Tietze (* 1944), deutsche Übersetzerin
 Ulrich Tietze (* 1946), Autor der Halbleiter-Schaltungstechnik
 Uwe-Peter Tietze (* 1939), deutscher Mathematiker, Physiker, Didaktiker und Hochschullehrer
 Werner Tietze (1940–2013), deutscher Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Willi Tietze (1910–1944), deutscher Widerstandskämpfer
 Wolfgang Tietze (* 1954), deutscher Maler und Grafiker

Siehe auch:
 Dietze, Titze
 Fortsetzungssatz von Tietze (nach Heinrich Tietze)
 Tietze-Syndrom (nach Alexander Tietze)
 Tietze-Transformation, siehe Präsentation einer Gruppe